Гуйдя — румунське/молдовське та українське прізвище.

Відомі носії:
 Гуйдя Анатолій Іларіонович — болгарський і молдовський борець вільного стилю. Брат Івана Гуйді.
 Гуйдя Іван Іларіонович — молдовський і румунський борець вільного стилю. Брат Анатолія Гуйді.

Румунські прізвища
Українські прізвища